Tavares (band), een band uit de Verenigde Staten
 Tavares (Florida), een plaats in de staat Florida in de Verenigde Staten
 Tavares (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Tavares (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Gonçalo Tavares, Portugees schrijver

Ook:
 Marcos Tavares, Braziliaans voetballer
 Tavares da Gaita, Braziliaans muzikant en componist